Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 Fundacja Nowoczesna Polska
 FN FNP – pistolet produkowany przez Fabrique Nationale
 Filo & Peri